Onderstaande tabellen bevatten de deelnemers aan de UEFA-toernooien uit Hongarije.

Mannen 
NB Klikken op de clubnaam geeft een link naar het Wikipedia-artikel over het betreffende toernooi in het betreffende seizoen.

Deelnames 
Aantal seizoenen

Vrouwen 
NB Klikken op de clubnaam geeft een link naar het Wikipedia-artikel over het betreffende toernooi in het betreffende seizoen.

Deelnames 
 8x MTK Boedapest
 6x 1. FC Femina Boedapest
 5x Ferencvárosi TC
 2x Viktória Szombathely

Voetbal in Hongarije
Deelnemers UEFA-toernooien